Az 1950-es női kosárlabda-Európa-bajnokságnak Magyarország adott otthont 1950. május 14. és május 20. között. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a szovjet csapat nyerte, a házigazda magyar csapat ezüstérmes lett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot három darab, négycsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A hatos döntőben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredmény jelentette a torna végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1950
Kosarlabda